Innova steht für: 

 Honda Innova, ein  Leichtkraftradmodell von Honda
 Toyota Innova, ein Automobilmodell von Toyota
 Innova Handelshaus, eine deutsche Elektronik-Fachmarktkette
 Innova Holding, eine Schweizer Krankenversicherungsgruppe